Дискография и фильмография Pet Shop Boys. В дискографиях указаны только британские издания.

Студийные альбомы

Сборники

Ремикс-альбомы

Концертные альбомы

Саундтреки

Мини-альбомы

Синглы 
Указаны, в первую очередь, синглы в 7-дюймовом формате. В примечаниях указаны дополнения к 12-дюймовым версиям. С 1994 года все синглы стали выходить почти исключительно на компакт-дисках.

Фильмография 
Указаны только британские издания.

Клипы

Примечания

Ссылки 
 Дискография Pet Shop Boys
 
 Дискография Pet Shop Boys на musicbrainz.org

Pet Shop Boys
Pet Shop Boys
Pet Shop Boys
Pet Shop Boys